Зас может означать:
 ЗАС — засекречивающая аппаратура связи.
 Зас — диалектное написание имени Зевс.
 ЗАС — зарядная аккумуляторная станция.

См. также 
 Засс
 Зась